Штіль () — німецьке прізвище.
 Андреас Штіль (1896—1973) — відомий німецький інженер-механік, засновник компанії Stihl.
 Генріх Штіль (1829—?) — органіст і композитор
 Штіль Георгій Антонович ( 1932) — радянський і російський актор театру й кіно
 Йорг Штіль ( 1968) — швейцарський футболіст

Див. також 
 Штиль (значення)